Personen
 Annick Girardin (1964), Franse politica
 Lise Girardin (1921-2010), Zwitserse politica

Overige
 Brouwerij Girardin
 Faro Girardin
 Gueuze Girardin

Achternaam